Нёве́ль-ле-ла-Шарите́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Се-сюр-Сон-э-Сент-Альбен. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70384.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 310 км к юго-востоку от Парижа, в 34 км севернее Безансона, в 18 км к юго-западу от Везуля.

На юге коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 227 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 135 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 107 были экономически активными, 28 — неактивными (показатель активности — 79,3 %, в 1999 году было 67,2 %). Из 107 активных жителей работали 95 человек (51 мужчина и 44 женщины), безработных было 12 (5 мужчин и 7 женщин). Среди 28 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Бывшее аббатство цистерцианцев  (1735 год). Исторический памятник с 1996 года
 Амбар цистерцианцев в местности Фонтен-Робер (XVIII век). Исторический памятник с 1998 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона